A Sociedade Brasileira de Radiologia foi fundada no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1929, por iniciativa dos médicos radiologistas Alkindar Monteiro Junqueira e Og de Almeida e Silva. 

Seu presidente em 2017 era Arthur Rosa.

Sócios Fundadores da Sociedade Brasileira de Radiologia 
 Manoel de Abreu
 Og de Almeida e Silva
 Carlos Osborne da Costa
 Jacinto Campos
 Lino Caldeira Bustillos
 Doellinger da Graça
 Antonio Fernandes da Costa Jr
 Nicola Casal Caminha
 Edgard Drolhe da Costa
 João Paulo Vinelli de Moraes
 Carlos Fernandes
 Alberto Roesch 
 Osolando Machado 
 Roberto M. Bueno
 Carlos Lobão Guimarães
 Sampaio Leitão
 Heleno Gregório
 Riciére Melon
 Francisco Cazes
 Oswaldo Fernandes
 Nelson de Souza Campos
 Jorge Galvão da Fontoura
 Firmino de Carvalho Vilela
 Antonio Pereira Rego
 Carlos Ledermann
 Milton Corrêa Fernandes
 Romualdo José de Carvalho
 Franklin Borges Veras
 George Coimbra da Silva
 Heliodoro Costa
 Otto Wenceslau da Silveira
 Geraldo Afonso de Avelar
 Emilio Amorim
 Oduvaldo Moreno
 Lineu Jucá de Queiroz
 Paulo de Andrade Ramos
 João Fermiano Fortes
 Jacob Bergstein
 Raimundo do Amaral Carvalho
 Mauricio Rocha, Atilio Conte
 Romeu Gonçalves de Andrade
 Octávio Almerindo Ferreira
 Ruy Rodrigues, Waldir Esteves
 Paulo de Barros Fernandes
 Flávio Marinho, Mario Figueiredo
 José Severino Silva Pinho
 Gisélio Tanner de Abreu
 Emanuel Piragibe 
 Paulo Tibau da França
 José Guilherme Dias Fernandes
 Anthar Lobo, Sidney
 Luiz Azevedo Lopes
 Antonio Pinto Vieira
 Hugo Alqueres
 Salomão Kaiser
 Alcides Gonçalves Lopes
 Gil Ribeiro, Mario Alves Filho
 José Ferreira da Silva Jr.
 Alfredo Nogueira de Castro
 Julio Pires Magalhães
 Adalberto Erthal
 Alberto Recamier Sá
 Evaristo Machado Netto
 José Victor Rosa
 Luiz Fernandes
 Renato Côrtes
 Cesarino Rangel
 João Nominando de Arruda
 Thiers Rodrigues de Almeida
 Paulo Segadas Vianna
 Carlos Sudà de Andrade
 Nelson Botelho Reis
 Sylvio Pinheiro Bernardes
 Paulo de Arêa Leão
 Hermano Soares de Souza
 Villela Pedras
 João Baptista Pulchério Filho
 Plinio Ricciardi
 Maurilio da Rocha Freire
 Gerson de Sá Pinto Coutinho
 Joaquim Martins Garcia
 Lauro de Sá e Silva
 Henrique Bueno Basilio
 Set-Hur Cardoso
 Assis Leal
 Moacyr Dantas Itapicuru
 Mauricio de Barros Barreto
 Oswaldo Balalai Pereira
 Joaquim Mattoso Filho
 Damasceno de Carvalho
 Benigno Sicupira Filho
 Laurindo Quaresma
 Reynato Sodré Borges
 Roberto Duque Estrada
 Joel de PaivaJesse de Paiva
 Genival Londres
 Lucio Sena
 Roberto Menezes de Oliveira
 Rage Miguel
 João Correa Nunes
 Hilário Gurjão Carneiro de Campos
 Antonio Modesto Primo
 José Candido Ferraz
 Batista Santos
 Boberto de Sá e Benevides
 Paulo Ouricury
 Rodolfo Roca
 Carlos Campos 
 Napoleão de Brito

SBRAD

Associações médicas do Brasil